Парк Годвин:
 Годвин, Парк (1816—1904) — американский журналист и переводчик.
 Годвин, Парк (1929—2013) — американский писатель.